The Other Sister – cortometraggio del 1915 diretto da Joseph W. Smiley
The Other Sister – cortometraggio del 2011 diretto da Bryan Sanders
The Other Sister – cortometraggio del 2014 diretto da Nicholas Bouier
 Un amore speciale (The Other Sister) – film del 1999 diretto da Garry Marshall